Чамсулвара Багомедович Чамсулвараев (6 сентября 1984, Урахи, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 22 сентября 2016, Мосул, Ирак) — российский и азербайджанский борец вольного стиля. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион Европы. Обладатель Кубка мира. Участник Олимпиады в Пекине.

Биография 
По национальности — даргинец. В середине 2000-х годов принял гражданство Азербайджана и далее выступал уже за эту страну. На чемпионате мира 2007 года в Баку завоевал бронзовую медаль и тем самым добыл для Азербайджана олимпийскую лицензию. На Олимпиаде в Пекине, проиграв в 1/8 финала Мураду Гайдарову, представлявшему Белоруссию и выбыл из турнира. В 2009 году завоевал золото чемпионата Европы в весовой категории до 74 килограммов. Также в его активе серебряная медаль мирового первенства.

Решил уйти из спорта в 2014 году, после чего присоединился к боевикам «Исламского государства». Был убит в Ираке в ходе авианалёта в районе Мосула.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы Азербайджана
Убитые члены организации «Исламское государство»
Борцы по алфавиту
Борцы России